Klasa dolna - wszystkie ziarna mniejsze od otworu sita które w wyniku przesiewania przeszły przez sito. Klasa dolna występuje w produkcie dolnym.

Zobacz też: klasa górna

Analiza sitowa